Lekebusch ist der Familienname folgender Personen:

 Cari Lekebusch (* 1972), schwedischer Technokünstler
 Louis Lekebusch (1835–1909), deutscher Garnhändler, Kaufmann und Politiker